Strafgesetzbuch kan vara:

Strafgesetzbuch (Tyskland)
Strafgesetzbuch (Österrike)